Ризе () град је у Турској, у вилајету Ризе. Према процени из 2009. у граду је живело 89.008 становника.

Географија

Клима

Становништво 
Према процени, у граду је 2009. живело 89.008 становника.

Види још 
 Реџеп Тајип Ердоган

Спољашње везе 

Градови у Турској
Википројект географија/Насеља у Турској